Josefov steht für folgende Orte in der Tschechischen Republik:

 Josefov, Gemeinde im Okres Sokolov
 Josefov u Hodonína, Gemeinde im Okres Hodonín
 Josefov (Prag), Stadtteil von Prag
 Josefov (Jaroměř), Stadtteil und Festung bei Jaroměř
 Josefov (Rožná), Ortsteil von Rožná, Okres Žďár nad Sázavou
 Ansiedlung in der Gemeinde Habrůvka, Okres Blansko

Siehe auch
 Yusupov
 Josefsdorf
 Josephsdorf